Schlenken bezeichnet
 eine Formation in Mooren, siehe Bult-Schlenken-Komplex
 Schlenken (Berg), Berg bei Salzburg